Закон Грассмана в оптике и колориметрии — эмпирическое наблюдение, что восприятие хроматической составляющей цвета описывается примерно линейным законом. Это правило было открыто Германом Грассманом в 1853 году.

Формулировка 

Если выбранный цвет есть комбинация двух монохроматических цветов, тогда значение каждого основного цвета у наблюдателя будет составлять сумму значений основных цветов для каждого из монохроматических цветов, рассматриваемых отдельно друг от друга.

В других словах, если луч 1 и 2 — монохроматичны, и наблюдатель ставит в соответствие значения основных цветов  для луча 1, и  для луча 2, то если два луча смешиваются и наблюдается результирующий цвет, то этому будут соответствовать значения равные сумме основных цветов по каждой компоненте. То есть смешанные  обоих лучей будут равны

 
 
 

Закон Грасманна может быть выражен в более общей форме через функции спектрального распределения энергии  для RGB компонент:

 
 
 

В данной формуле  являются функциями цветового соответствия по отношению к выбранным основным цветам R, G и B.

См. также 
 Цветовая модель

Примечания 

Цвет